Евгений Станиславович Зайцев (; род. 2 июня 1970, Мстиславль, Могилёвская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский военный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва.

Биография 
Евгений Зайцев родился 2 июня 1970 года в городе Мстиславль Могилевской области.

Образование высшее — окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь и Белорусский институт правоведения; полковник.

С 1992 года проходил военную службу на различных должностях — от инженера отделения ракетного полка до командира артиллерийской бригады. С 2012 по 2019 год — военный комиссар Брестской области, начальник Брестского гарнизона.

Избирался депутатом Брестского городского Совета депутатов 26-го созыва, депутатом Брестского областного Совета депутатов 27-го и 28-го созывов.

В ходе парламентских выборов, прошедших в Республике Беларусь 17 ноября 2019 года, Евгений Зайцев был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания VII созыва от Брестско-Пограничного избирательного округа № 4.

Депутат Палаты представителей

VII созыв (с 6 декабря 2019) 
Является членом Постоянной комиссии по национальной безопасности.

Законопроекты:

 «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь»;
 «О защите персональных данных».

Выборы

Личная жизнь 
Женат. Воспитывает сына и дочь.

Награды 
 Орден «За Службу Родине» III степени;
 Медаль «За безупречную службу» II степени;
 Медаль «За безупречную службу» III степени.

Примечания 

Депутаты Брестского городского совета
Депутаты Брестского областного совета
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Родившиеся в Мстиславле
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании